Albert Juszczak – polski działacz emigracyjny
 Franciszek Juszczak – działacz polonijny
 Gerard Juszczak – polski trener futsalowy i piłkarski
 Katarzyna Juszczak – zawodniczka uprawiająca judo i zapasy
 Piotr Juszczak – polski funkcjonariusz służb specjalnych, pułkownik
 Piotr Juszczak – polski wioślarz
 Stanisław Juszczak – polski piłkarz
 Sylwia Juszczak-Krawczyk – polska aktorka
 Wiesław Juszczak – polski historyk, teoretyk i filozof sztuki
 Włodzimierz Juszczak OSBM, właśc. Roman Juszczak – polski duchowny greckokatolicki
 Wojciech Juszczak – polski dziennikarz radiowy
 Zbigniew Juszczak – polski hokeista na trawie, olimpijczyk z Monachium 1972
 Zbigniew Juszczak – polski hokeista na trawie, olimpijczyk z Sydney 2000